Nyers Rezső (1898–1956) Kispest volt polgármestere
 Nyers Rezső (1923–2018) az MDP, MSZMP egykori tagja, közgazdász, az MSZP első elnöke
 Nyers Rezső (1947) a Bankszövetség főtitkára